Thorofare Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Thorofare Island (Maine)
 Thorofare Island (Maryland)
 Thorofare Island (Cape May County, New Jersey)
 Thorofare Island (Ocean County, New Jersey)
 Thorofare Island (Currituck County, North Carolina)
 Thorofare Island (Pender County, North Carolina)
 Thorofare Island (South Carolina)
 Thorofare Island (Accomack County, Virginia)
 Thorofare Island (Newport News County, Virginia)